Sørensen es un apellido de origen danés puede referirse a las siguientes personas:

  Chris Sørensen, ciclista.
  James Sorensen, actor y modelo.
  Jens-Kristian Sørensen, futbolista.
  Nicki Sørensen, ciclista.
  Søren Peter Lauritz Sørensen, químico, inventor del pH.
  Rolf Sørensen, ciclista retirado
  Thomas Sørensen, futbolista.

Autores de nombres botánicos 
 Sørensen - Henrik Lauritz Sørensen 1842-1903.
 M.Sørensen - Marten Sørensen 1952-
 P.D.Sørensen - Paul Davidson Sørensen 1934-
 T.J.Sørensen - Thorvald Sørensen 1902-1973.